Jméno a příjmení Percy Jones nosí více různých osob:

 Percy Jones (baseballista) (1899–1979) – americký baseballista
 Percy Jones (boxer) (1892–1922) – velšský boxer
 Percy Jones (hudebník) (* 1947) – velšský hudebník
 Percy Jones (ragbista) (1887–1969) – velšský ragbista